1000 км Спа — вторая по значимости (после 24 часов Спа) автогонка на выносливость, проводящаяся на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии.

История 
Первая крупная автогонка на выносливость — 24 часа Спа — была проведена в Спа-Франкоршам в 1924 году. Как и соревнование на Нюрбургринге, 24-часовая гонка проводилась для спортивных автомобилей и машин класса GT.

500-километровый автомарафон в Спа был создан в 1963 году, как этап World Sportscar Championship. Этап WSC в Спа проводился в 1963—1975 и в 1982—1990. Регламент гонки пересмотрен на 1000-км формат с 1966 года, а затем на 480-км формат — с 1989-го.

Перерыв в соревнованиях был связан с переделкой Спа под новые нормы безопасности. Гоночное кольцо сократилось до 7 км.

Автосоревнование было возобновлено в 2003 году в 1000-километровом формате. Тот этап был проведён в рамках чемпионата спортивных автомобилей FIA и британского GT чемпионата.

С 2004 года соревнование является постоянным этапом серии Ле-Ман. С 2012 года входит в календарь чемпионата мира по гонкам на выносливость, и потому сменила регламент на 6-часовой.

Рекордсменом соревнования по числу побед является Жаки Икс — на его счету 5 триумфов — в 1967, 1968, 1974, 1982 и 1983 году. Только он и Дерек Белл выигрывали 1000 км Спа и на 14-километровом и на 7-километровом кольце.

Победители прошлых лет

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт автодрома
 Профиль на сайте LMS

 Трасса на Google Maps